Jamal-ad-Din Abu-Abd-Al·lah Muhàmmad ibn Saïd ibn Yahya, conegut com a Ibn ad-Dubaythí, fou un historiador àrab nascut a Wasit el 30 de juny de 1163 i mort a Bagdad el 7 d'octubre de 1239.

Va escriure una història de Wasit (no conservada) i una de Bagdad.

Referències 
 Enciclopèdia de l'Islam, volum III, pag. 779

Historiadors iraquians